Ljutići (narod) (?)
 Ljutići (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica, Primorsko-goranska županija
 Ljutići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora